Rockhill o Rock Hill podría referirse a:

 Rockhill (Pensilvania)
 Municipio de East Rockhill (condado de Bucks, Pensilvania)
 Municipio de West Rockhill (condado de Bucks, Pensilvania)
 Rock Hill (Carolina del Sur)
 Rock Hill (Nueva York)